Vanilla steht für:
 Vanille (Orchideen), als lateinische Bezeichnung
 Gewürzvanille, Vanilla planifolia oder Echte Vanille
 Vanillasex, englisch für Sexpraktiken außerhalb von Fetischismus und BDSM
 Plain Vanilla, amerikanische Bezeichnung für etwas Gewöhnliches, Normales ohne Extras

Namensbestandteil:
 Vanilla Air, Nachfolgegesellschaft der Fluglinie AirAsia Japan (ab 2014)
 Vanilla Fudge, amerikanische psychedelische Rockband (1967–1970)
 Vanilla Ice, amerikanischer weißer Rapper (* 1967)
 Vanilla Ninja, Pop-Rock-Girlgroup aus Estland (ab 2002)
 Vanilla Ninja (Album) der gleichnamigen Band (2003)
 Vanilla Sky (Begriffsklärung)
 Beyond Vanilla, amerikanischer Dokumentarfilm von Claes Lilja (2001)

Vanilla ist der Familienname folgender Personen:
 Ágnes Vanilla, Ágnes Frenyó (* 1977), ungarische Sängerin

Siehe auch:

 Vanilia (Modemarke)
 Vanille (Begriffsklärung)
 Vanilleae (Gattungen aus der Familie der Orchideen)